Metrofane – nome proprio di persona italiano maschile
Metrofane – patriarca greco-ortodosso di Alessandria d'Egitto
Metrofane – patriarca greco-ortodosso di Costantinopoli
Metrofane II – patriarca greco-ortodosso di Costantinopoli
Metrofane III – patriarca greco-ortodosso di Costantinopoli